Toro Rosso STR1 — первый гоночный автомобиль команды Scuderia Toro Rosso, построенный для выступления в сезоне  года.

История 

Болид был построен на основе конструкции Red Bull RB1 прошлого года, оснащался мотором Cosworth.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Toro Rosso Формулы-1